Belgian International 2010 was een internationaal badmintontoernooi dat voor de Europese spelers ook nog punten opleverde voor de BE Circuit Ranking van het seizoen 2010/2011.

Uitslagen

Mannen enkel

Vrouwen enkel

Mannen dubbel

Vrouwen dubbel

Gemengd dubbel 

BE Circuit 2010/11
Badminton in België
Sportevenement in Leuven